Primera División 1933-1934 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1933 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1934 – edizione del campionato argentino di calcio